Negatie als falen, een interpretatie van de logische negatie (wordt gebruikt in logische programmeertalen)
 Netherland-America Foundation
 Natriumfluoride, een zout met de molecuulformule NaF
 Antilliaanse gulden, afgekort als NAƒ/NAf
 Nederlands Arbeidsfront, een nationaalsocialistische vakcentrale van 1942 - 1945
 Nederlandse Acrobatiek Federatie
 Nederlands Architectuur Forum
 Nederlandse Autoped Federatie